Table des caractères Unicode U+16A0 à U+16FF.

Runes (ou futhark) (Unicode 3.0 à 7.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec l’ancien alphabet des runes germano-nordiques (ou futhark) : lettres, marques de ponctuations, symboles de nombres d’or, lettres supplémentaires pour le tolkienien, lettres du coffret d’Auzon.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 3.0

Compléments Unicode 7.0

Voir aussi

Liens externes 
   Runic, tableau sur le site Unicode.
   Runes, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

0016A